Le qualificazioni del singolare  maschile del Millennium Estoril Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Kenny de Schepper (qualificato)
  Victor Hănescu (secondo turno)
  Niels Desein (secondo turno)
  Roberto Carballés Baena (qualificato)

  Constant Lestienne (qualificato)
  Gerard Granollers (ultimo turno)
  Martin Fischer (qualificato)
  David Vega Hernández (ultimo turno, Lucky Loser)

Qualificati

  Kenny de Schepper
  Constant Lestienne

  Martin Fischer
  Roberto Carballés Baena

Lucky Loser
  David Vega Hernández

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Millennium Estoril Open 2015
ATP World Tour 2015